Lee Martin (voetballer, februari 1968), een Engels voetballer van Manchester United FC
 Lee Martin (voetballer, september 1968), een Engels voetballer van Huddersfield Town FC
 Lee Martin (voetballer, 1987), een Engels voetballer van Exeter City FC

Wikipedia:Doorverwijspagina